Glischroderma är ett släkte av svampar. Glischroderma ingår i familjen Pezizaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Glischroderma